The Tender Bar steht für:
 den Originaltitel von Tender Bar (2005), autobiografischer Roman von J. R. Moehringer
 The Tender Bar (Film), auf dem Roman basierendes Filmdrama von George Clooney (2021)